Trizay est un toponyme qui peut désigner :
 Trizay, commune française du département de la Charente-Maritime en région Poitou-Charentes.
 Trizay, hameau de la commune française de Nogent-sur-Eure dans le  département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire.
 Trizay-lès-Bonneval, commune française du  département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire.
 Trizay-Coutretot-Saint-Serge, commune française du  département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire.